Con l'appellativo stazione di Prato sono note alcune stazioni ferroviarie site in territorio italiano:

Piemonte
Stazione di Prato Sesia

Sardegna
Stazione di Prato Sardo

Toscana
Stazione di Prato Centrale
Stazione di Prato Borgonuovo
Stazione di Prato Porta al Serraglio

Trentino-Alto Adige
Stazione di Prato alla Drava (anche nota come Stazione di Versciaco-Prato)
Stazione di Prato-Tires 
Stazione di Spondigna-Prato